Хонакатепек има више значења:

 Општина Хонакатепек (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Хонакатепек (Хонакатепек, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику